N8 steht für:

 Route nationale 8, eine Nationalstraße in Frankreich
 National Route 8, eine Nationalstraße in Südafrika von Groblershoop nach Maseru (Lesotho)
 N8 (Burkina Faso), Nationalstraße in Burkina Faso
 N8 (Ghana), Fernstraße in Ghana
 N8 (Kamerun), Fernstraße in Kamerun
 N8 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo
 Nokia N8, ein Mobiltelefon
 SŽD-Baureihe ВЛ8
 ein Wortspiel in Nachrichten für (gute) N...acht

Abkürzung